Detta är en lista över sjöar i Laholms kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Laholms kommun.

Lista

Laholms kommun
 Lista